Маглайлич — фамилия. Известные носители:

 Маглайлич, Вахида (1907—1943) — югославская боснийская партизанка времён Народно-освободительной войны Югославии и Народный герой Югославии, награждена посмертно.
 Маглайлич, Шевкет — Народный герой Югославии.